Waidhofen ist der Name folgender Orte:

in Österreich
 Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, Österreich
 Kreis Waidhofen an der Thaya, Reichsgau Oberdonau (historisch)
 Waidhofen an der Ybbs, Statutarstadt im südwestlichen Niederösterreich
 Waidhofen an der Thaya, Stadt im Waldviertel, in Niederösterreich
 Waidhofen an der Thaya-Land, Gemeinde in Niederösterreich

in Deutschland
 Waidhofen (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

außerdem
 Burgstall Waidhofen, abgegangene Wasserburg in Waidhofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern